

Уштобе — місто, Каратальський район, Алматинська область
 Уштобе — село, Аркалицька міська адміністрація, Костанайська область
 Уштобе — село, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Уштобе — село, Аксуатський район, Абайська область
 Уштобе — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Уштобе — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область